Sowetskaja (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sowetskaja (Krasnodar), einer Staniza in der Region Krasnodar
 Sowetskaja (Kurgan), eines Dorfes in der Oblast Kurgan
 Sowetskaja (Rostow), einer Staniza in der Oblast Rostow
 Sowetskaja (Stawropol), einer Staniza in der Region Stawropol
 Sowetskaja (Wologda), eines Dorfes in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Sowetski
 Sowetskoje
 Sowetskaja Derewnja
 Sowetskaja Gawan
 Sowetskaja Rossija